Премия «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль в кино вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с 2003 года.

Список лауреатов и номинантов

2000-е 
{| class="wikitable" width="1000px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="10px"|Год
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фотография лауреата
! width="200px"|Актёр
! width="300px"|Фильм
! Роль
|-
| rowspan=3 align="center"|2003
| rowspan=3 align="center"|1-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Виктор Бычков
| style="background:#EEDD82"|«Кукушка»
| style="background:#EEDD82"|Иван
|-
|• Алексей Петренко
| «Коллекционер»
| Коллекционер
|-
|• Алексей Чадов
| «Война»
| Иван Ермаков
|-
| rowspan=3 align="center"|2004
| rowspan=3 align="center"|2-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Евгений Миронов
| style="background:#EEDD82"|«Идиот»
| style="background:#EEDD82"|князь Мышкин
|-
|• Сергей Безруков
| «Бригада»
| Саша Белый
|-
|• Виктор Сухоруков
| «Бедный, бедный Павел»
| Павел I
|-
| rowspan=3 align="center"|2005
| rowspan=3 align="center"|3-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Сергей Гармаш
| style="background:#EEDD82"|«Свои»
| style="background:#EEDD82"|Особист|-
|• Богдан Ступка
| «Свои»
| Иван Блинов|-
|• Владимир Машков
| «Папа»
| Абрам Шварц|-
| rowspan=3 align="center"|2006
| rowspan=3 align="center"|4-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Никита Михалков
| style="background:#EEDD82"|«Статский советник»
| style="background:#EEDD82"| Пожарский, Глеб Георгиевич|-
|• Михаил Пореченков
| «9 рота»
| Дыгало|-
|• Евгений Миронов
| «Космос как предчувствие»
| Виктор Коньков «Конёк»|-
| rowspan=3 align="center"|2007
| rowspan=3 align="center"|5-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Пётр Мамонов
| style="background:#EEDD82"|«Остров»| style="background:#EEDD82"|отец Анатолий
|-
|• Евгений Цыганов
| «Питер FM»
| Максим
|-
|• Александр Балуев
| «Игра слов: Переводчица олигарха»
| Иван
|-
| rowspan=14 align="center"|2008| rowspan=14 align="center"|6-я| rowspan=14 align="center"|Никита Михалков|50pxВалентин Гафт|37pxЮрий Стоянов|54pxАлексей Горбунов|55pxРоман Мадянов|42px
| style="background:#EEDD82"|★ Сергей Маковецкий| style="background:#EEDD82" rowspan=12 align="center"|«12»| style="background:#EEDD82"|1-й присяжный
|-
| style="background:#EEDD82"|★ Никита Михалков| style="background:#EEDD82"| 2-й присяжный
|-
| style="background:#EEDD82"|★ Сергей Гармаш| style="background:#EEDD82"|3-й присяжный
|-
| style="background:#EEDD82"|★ Валентин Гафт| style="background:#EEDD82"|4-й присяжный
|-
| style="background:#EEDD82"|★ Алексей Петренко| style="background:#EEDD82"|5-й присяжный
|-
|style="background:#EEDD82"|★ Юрий Стоянов|style="background:#EEDD82"|6-й присяжный
|-
|style="background:#EEDD82"|★ Сергей Газаров|style="background:#EEDD82"|7-й присяжный
|-
|style="background:#EEDD82"|★ Михаил Ефремов|style="background:#EEDD82"|8-й присяжный
|-
|style="background:#EEDD82"|★ Алексей Горбунов |style="background:#EEDD82"|9-й присяжный
|-
|style="background:#EEDD82"|★ Сергей Арцибашев|style="background:#EEDD82"|10-й присяжный
|-
|style="background:#EEDD82"|★ Виктор Вержбицкий|style="background:#EEDD82"|11-й присяжный
|-
|style="background:#EEDD82"|★ Роман Мадянов|style="background:#EEDD82"| 12-й присяжный
|-
|• Фёдор Бондарчук
| «Тиски»
| Игорь
|-
|• Виктор Сухоруков
| «Агитбригада „Бей врага!“»
| Никанор Васильевич Калинкин
|-
| rowspan=3 align="center"|2009| rowspan=3 align="center"|7-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Константин Хабенский
| style="background:#EEDD82"|«Адмиралъ»
| style="background:#EEDD82"|Александр Колчак|-
|• Данила Козловский
| «Мы из будущего»
| Сергей Филатов «Борман»|-
|• Олег Долин
| «Дикое поле»
| Митя|}

 2010-е 
{| class="wikitable" width="1000px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="10px"|Год
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фотография лауреата
! width="200px"|Актёр
! width="300px"|Фильм
! Роль
|-
| rowspan=3 align="center"|2010
| rowspan=3 align="center"|8-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Богдан Ступка
| style="background:#EEDD82"|«Тарас Бульба»
| style="background:#EEDD82"|Тарас Бульба|-
|• Владимир Ильин
| «Палата № 6»
| Рагин|-
|• Сергей Маковецкий
| «Поп»
| отец Александр Ионин|-
| rowspan=3 align="center"|2011
| rowspan=3 align="center"|9-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Владимир Машков
| style="background:#EEDD82"|«Край»
| style="background:#EEDD82"|Игнат
|-
|• Александр Балуев
| «Кандагар»
| Владимир Иванович Карпатов
|-
|• Сергей Пускепалис
| «Как я провёл этим летом»
| Сергей
|-
| rowspan=3 align="center"|2012| rowspan=3 align="center"|10-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Фёдор Бондарчук| style="background:#EEDD82"|«2 дня»| style="background:#EEDD82"|Петр Дроздов
|-
|• Сергей Гармаш
| «Дом»
| Виктор Шаманов
|-
|• Алексей Серябряков
| «ПираМММида»
| Мамонтов
|-
| rowspan=3 align="center"|2013| rowspan=3 align="center"|11-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Данила Козловский| style="background:#EEDD82"|«Духless»| style="background:#EEDD82"|Макс Андреев
|-
|• Фёдор Бондарчук
| «Шпион»
| Октябрьский
|-
|• Максим Суханов
| «Орда»
| митрополит Алексий
|-
| rowspan=3 align="center"|2014| rowspan=3 align="center"|12-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Константин Хабенский| style="background:#EEDD82"|«Географ глобус пропил»| style="background:#EEDD82"|Виктор Сергеевич Служкин
|-
|• Сергей Пускепалис
| «Метро»
| Андрей Гарин
|-
|• Данила Козловский
| «Легенда №17»
| Валерий Харламов
|-
| rowspan=3 align="center"|2015| rowspan=3 align="center"|13-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Александр Збруев| style="background:#EEDD82"|«Кино про Алексеева»| style="background:#EEDD82"|Алексеев
|-
|• Максим Матвеев
| «Weekend»
| Игорь Лебедев
|-
|• Алексей Серебряков
| «Левиафан»
| Николай Николаевич Сергеев
|-
| rowspan=3 align="center"|2016| rowspan=3 align="center"|14-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Фёдор Бондарчук| style="background:#EEDD82"|«Призрак»| style="background:#EEDD82"|Юрий Гордеев
|-
|• Евгений Цыганов
| «Битва за Севастополь»
| Леонид Киценко
|-
|• Иван Колесников
| «Конец прекрасной эпохи»
| Андрей Лентулов
|-
| rowspan=3 align="center"|2017| rowspan=3 align="center"|15-я| rowspan=3 align="center"| 
| style="background:#EEDD82"|★ Иван Янковский| style="background:#EEDD82"|«Дама Пик»| style="background:#EEDD82"|Андрей
|-
|• Данила Козловский
| «Экипаж»
| Алексей Гущин
|-
|• Пётр Фёдоров
| «Дуэлянт»
| Яковлев/Колычев
|-
| rowspan=3 align="center"|2018| rowspan=3 align="center"|16-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Евгений Миронов| style="background:#EEDD82"|«Время первых»| style="background:#EEDD82"|Алексей Леонов
|-
|• Александр Яценко
| «Аритмия»
| Олег
|-
|• Владимир Вдовиченков
| «Салют-7»
| Владимир Фёдоров
|-
| rowspan=3 align="center"|2019| rowspan=3 align="center"|17-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Владимир Машков| style="background:#EEDD82"|«Движение вверх»| style="background:#EEDD82"|Владимир Гаранжин
|-
|• Александр Петров
| «Гоголь. Вий»
| Н. В. Гоголь
|-
|• Александр Петров
| «Лёд»
| Александр Горин
|}

 2020-е 

 Лидеры среди лауреатов 

 2 премии 

 Сергей Гармаш (2005 - Свои, 2008 - 12) - 3 номинации
 Никита Михалков (2006 - Статский советник, 2008 - 12) - 2 номинации
 Константин Хабенский (2009 - Адмиралъ, 2014 - Географ глобус пропил) - 3 номинации
 Фёдор Бондарчук (2012 - 2 дня, 2016 - Призрак) - 4 номинации
 Евгений Миронов (2004 - Идиот, 2018 - Время первых) - 3 номинации
 Владимир Машков (2011 - Край, 2019 - Движение вверх) - 3 номинации
 Иван Янковский (2017 — Дама Пик, 2023 — Чемпион мира) - 2 номинации

 Лидеры среди номинантов 

 5 номинаций 

 Александр Петров (2019 - Гоголь. Вий, 2019 - Лёд, 2020 - Текст, 2020 - Т-34, 2021 - Стрельцов) - 1 премия

 4 номинации 

 Фёдор Бондарчук (2008 - Тиски, 2012 - 2 дня, 2013 - Шпион, 2016 - Призрак) - 2 премии
 Данила Козловский (2009 - Мы из будущего, 2013 - Духless, 2014 - Легенда №17, 2017 - Экипаж) - 1 премия

 3 номинации 

 Сергей Гармаш (2005 - Свои, 2008 - 12, 2012 - Дом) - 2 премии
 Евгений Миронов (2004 - Идиот, 2006 - Космос как предчувствие, 2018 - Время первых) - 2 премии
 Владимир Машков (2005 - Папа, 2011 - Край, 2019 - Движение вверх) - 2 премии
 Константин Хабенский (2009 - Адмиралъ, 2014 - Географ глобус пропил, 2022 - Огонь) - 2 премии
 Юрий Борисов (2020 - Бык, 2021 - Калашников, 2022 - Капитан Волконогов бежал) - 1 премия

 2 номинации 

 Никита Михалков (2006 - Статский советник, 2008 - 12) - 2 премии
 Алексей Петренко (2003 - Коллекционер, 2008 - 12) - 1 премия
 Виктор Сухоруков (2004 - Бедный, бедный Павел, 2008 - Агитбригада „Бей врага!“)
 Богдан Ступка (2005 - Свои, 2010 - Тарас Бульба) - 1 премия
 Сергей Маковецкий (2008 - 12, 2010 - Поп) - 1 премия
 Александр Балуев (2007 - Игра слов: Переводчица олигарха, 2011 - Кандагар)
 Сергей Пускепалис (2011 - Как я провёл этим летом, 2014 - Метро)
 Алексей Серебряков (2012 - ПираМММида, 2015 - Левиафан)
 Евгений Цыганов (2007 - Питер FM, 2016 - Битва за Севастополь)
 Максим Матвеев (2015 - Weekend, 2021 - Союз спасения)
 Иван Янковский  (2017 — Дама Пик, 2023''' — Чемпион мира) — 2 премии''

Примечания

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую мужскую роль
 Кинонаграда MTV Russia за лучшую мужскую роль

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам